Die Nationaldivision 1976/77 war die 63. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt sechzehnten Mal die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1976/77